Piaseczna – wieś w Polsce, położona w województwie dolnośląskim, w powiecie zgorzeleckim, w gminie Węgliniec
 Piaseczna – przysiółek wsi Wymysłów w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Słaboszów
 Piaseczna – przysiółek wsi Jamy w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Gorzów Śląski
 Piaseczna – część miasta Tarnowskie Góry w woj. śląskim
 Piaseczna (ukr. Пісочна) – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie mikołajowskim

2 cieki w Polsce:
 Piaseczna – potok, dopływ Skory
 Piaseczna – struga, dopływ Świdra

inne:
 wzniesienia o nazwie Piaseczna Góra
 Piaseczna Górka

Na Białorusi:
 Piaseczna – dawny, nieistniejący majątek w obwodzie brzeskim, rejonie pińskim

Zobacz też 
 Piaskowa, Piaszczysta
 Piaseczny, Piaseczno